Paralipomeni (dal greco Παραλειπόμενα Paraleipómena "aggiunte, appendice contenente cose tralasciate") può riferirsi a:

 Paralipomeni, o Libri delle Cronache della Bibbia;
 Paralipomeni della Batracomiomachia, un poemetto di Giacomo Leopardi.

Pagine correlate 
 Parerga e paralipomena
 Paralipomeni della dinastia dei paperi

Altri progetti